

Aviazione 
 Volo American Airlines 383 (1965) – incidente aereo avvenuto nel novembre 1965 nel Kentucky, Stati Uniti d'America.
 Volo American Airlines 383 (2016) – incidente aereo avvenuto nell'ottobre 2016 a Chicago, Stati Uniti d'America.